MBJ peut faire référence à :
 Mustapha Ben Jaafar, radiologue et homme politique tunisien, membre fondateur du parti Ettakatol ;
  ;
 Million de barils (de pétrole) par jour.